Победительница турнира 2022 года австралийка Эшли Барти в марте 2022 года объявила о завершении своей теннисной карьеры и не защищала титул.

24-летняя Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал и впервые победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде.

В сетке было всего две бывшие победительницы Открытого чемпионата Австралии: Виктория Азаренко (2012 и 2013) и София Кенин (2020). Они встретились между собой в первом круге, и Азаренко выиграла в двух сетах. Азаренко затем дошла до полуфинала, где уступила  Елене Рыбакиной.

Большинство матчей второго игрового дня первого круга из-за дождя были перенесены на следующий игровой день 18 января.

Российские и белорусские теннисистки с марта 2022 года выступают на турнирах WTA без национальной принадлежности, что является частью санкций, наложенных на Россию и Белоруссию после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Посев 

  Ига Свёнтек (четвёртый круг)
  Унс Джабир (второй круг)
  Джессика Пегула (четвертьфинал)
  Каролин Гарсия (четвёртый круг)
 Арина Соболенко (титул)
  Мария Саккари (третий круг)
  Кори Гауфф (четвёртый круг)
 Дарья Касаткина (второй круг)
 Вероника Кудерметова (второй круг)
  Мэдисон Киз (третий круг)
  Паула Бадоса (снялась с турнира)
  Белинда Бенчич (четвёртый круг)
  Даниэль Коллинз (третий круг)
  Беатрис Аддад Майя (первый круг)
  Петра Квитова (второй круг)
  Анетт Контавейт (второй круг)

<ol start=17>
  Елена Остапенко (четвертьфинал)
 Людмила Самсонова (второй круг)
 Екатерина Александрова (третий круг)
  Барбора Крейчикова (четвёртый круг)
  Мартина Тревизан (первый круг)
  Елена Рыбакина (финал)
  Чжан Шуай (четвёртый круг)
 Виктория Азаренко  (полуфинал)
  Мария Боузкова (первый круг)
  Элизе Мертенс (третий круг)
  Ирина-Камелия Бегу  (второй круг)
  Аманда Анисимова (первый круг)
  Чжэн Циньвэнь (первый круг)
  Каролина Плишкова (четвертьфинал)
  Кайя Канепи (первый круг)
  Джил Тайхман (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые